Суде́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 145 км на південний захід від Парижа, 80 км на захід від Орлеана, 65 км на північний захід від Блуа.

Історія 

1-1-2018 Суде, Арвіль, Уаньї, Сент-Ажі i Сент-Аві було об'єднано в новий муніципалітет Куетрон-о-Перш.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 239 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 555,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Суде на сайті французького Національного інституту географії
 Суде на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суде на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суде на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суде на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер